Por Dwight pode estar à procura de:
 Dwight (Dacota do Norte)
 Dwight (Illinois)
 Dwight (Kansas)
 Dwight (Nebraska)

Ver também 
 Dwight Mission

Desambiguações de topônimos